Vénus endormie, tableau de Giorgione.
 Vénus endormie (Carracci).
 Vénus endormie, tableau surréaliste de Paul Delvaux.